LMS steht für:
 Least mean squares, Minimierungsalgorithmus des mittleren quadratischen Fehlers, siehe LMS-Algorithmus
 Located Message Service, ein Telekommunikationsdienst zur Aufnahme von Voice-, Text- und Multimedia-Nachrichten mittels Mobilfunk bei gleichzeitiger Ortung
 Loop Management System, siehe Automatische Schaltmatrix
 Luftmassensensor, ein mechatronischer Messwertgeber
 Learning Management System, ein Software-System als Lernplattform
 Leiomyosarkom, einen Tumor der Muskulatur
 Library Management System, verbreitete englische Bezeichnung für ein Integriertes Bibliothekssystem
 Library Management System (Fernsehen), computergesteuerte automatische Sendeabwicklung bei Fernsehsendern
 Litauischer Schülerbund
 LMS-Farbraum (L-, M- und S-Zapfen), ein physiologischer Farbraum
 London Mathematical Society, die führende Mathematikervereinigung in England
 Landesmedienanstalt Saarland, in Saarbrücken
 Landesverband für Markthandel und Schausteller Hessen e.V. (kurz: LMS Hessen), die Spitzenorganisation des Markt- und Reisegewerbes für rund selbstständige Unternehmen in Hessen
 Le Mans Series, europäische Automobilrennserie 
 Lehrerbildende mittlere Schule, Schulsparte in Österreich
 LMS (Unternehmen), belgischer Hersteller von Messtechnik, Hard- und Software
 Logitech Media Server, ein Audio-Streaming-Server für Netzwerk-Musikplayer
 London Mathematical Society, Londoner mathematischer Verein
 London, Midland and Scottish Railway, britische Eisenbahngesellschaft 1923–1948
 London Missionary Society, Londoner Missionsgesellschaft
 Lowe’s Motor Speedway, eine NASCAR-Rennstrecke
 Ludwig-Meyn-Schule, ein Gymnasium in Uetersen
 Flughafen von Louisville (Mississippi) (IATA-Code), Winston County (Mississippi)
 Last Man Standing, siehe Last Man Standing (Begriffsklärung)
 Learning Management System, siehe Lernplattform
 Bahnhof Magdeburg-Sudenburg (DS100)

LMŠ steht für:
Lista Marjana Šarca, slowenische Partei

lms steht für:
 Lumensekunde, SI-Einheit der Lichtmenge

Abkürzung